Albert Huyot (1872-1968), peintre et dessinateur français ;
 Étienne Huyot (1807-1885), graveur et illustrateur français ;
 Jean-Nicolas Huyot (1780-1840), architecte français ;
 Jules Huyot (1841-1921), graveur français.